Беша́м () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Конфлан-ан-Жарнизи.

География 					
Бешам расположен в 34 км к западу от Меца и в 70 км к северо-западу от Нанси. Соседние коммуны: Муавиль на востоке, Ланьер и Рувр-ан-Воэвр.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 84 человека.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики								

Коммуны департамента Мёрт и Мозель